Benazech est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 
 Charles Benazech (1767-1794), peintre et portraitiste britannique ;
 Frédéric Benazech (1972-), joueur français de rugby à XV ;
 Peter Paul Benazech (vers 1730 - 1783), dessinateur, graveur et marchand d'estampes britannique d'origine française.

Patronyme français